Кириленко може бити:

 Марија Кириленко, руска тенисерка.
 Андреј Кириленко, руски кошаркаш.
 Андреј П. Кириленко, совјетски политичар.